Mucoromycota es una división de hongos que anteriormente se clasificaba como una subdivisión dentro la división parafilética Zygomycota (Mucoromycotina). Contiene 8 órdenes, 61 géneros y 325 especies. 
   
Incluye los órdenes Endogonales, Mucorales, Mortierellales y Umbelopsidales que se pueden clasificar en dos subdivisiones Mortierellomycotina y Mucoromycotina. También incluye los glomeromicetos antiguamente clasificados en la división Glomeromycota que se han clasificado como una subdivisión más.

Esta división incluye los mohos peludos y algunos hongos con pequeños cuerpos fructíferos. Los mohos y los cuerpos fructíferos crecen habitualmente sobre las hojas de plantas, troncos de árboles, frutas, verduras, panes, excrementos y setas. La mayoría son saprofitos y micorrizicos, sin embargo otros pueden ser parásitos de animales, plantas y setas. Algunos inducen a la micosis humana y pueden ser causantes de la mucormicosis y zigomicosis.

Las hifas tienden a ser de gran diámetro y cenocíticas con la excepción de la delimitación de las estructuras reproductivas por septos adventicios. La reproducción puede ser sexual o asexual y se realiza por zigosporas. Los caracteres asociados con los estados reproductivos sexuales, incluyen la producción de zigosporas por conjugación gametangial. Los estados reproductivos asexuales pueden involucrar clamidosporas y esporas producidas en esporangios y esporangioles. Las zigosporas tienden a ser globosas, lisas u ornamentadas, y se producen en células suspensoras opuestas o opuestas con o sin apéndices. La reproducción asexual generalmente implica la producción de esporangiosporas en esporangios o esporangioles en clamidosporas.

Mucoromycota contiene muchos de los zigomicetos modelos. Se incluyen muchas especies de rápido crecimiento. 

El metabolismo de los Mucoromycota pueden utilizar muchos sustratos que provienen de varios recursos de nitrógeno y fósforo para producir lípidos, quitina, polifosfatos y carotenoides. Se ha descubierto que producen metabolitos en un solo proceso de fermentación como polifosfatos y lípidos. La alta producción de lípidos de Mucoromycota tiene potencial para su uso en la producción de biodiésel.

Filogenia 

La filogenia sería la siguiente:

Galería

Referencias

Enlaces externos